Terry Murphy est un nom pouvant désigner:

Terry Murphy (1926-2008), homme politique canadien en Ontario
 (né en 1940), joueur anglais de football
 (né en 1942/43), homme politique américain du Montana
 (née en 1948), diffuseure américaine
 (né en 1952), joueur australien de rugby
 (né en 1972), joueur professionnel nord-irlandais de snooker

Voir aussi

Murphy, Terry